La Serie A 1965–66 fue la 64ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 34.ª bajo el formato de grupo único. Inter ganó su décimo scudetto.

Clasificación

Resultados

Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1966
Fútbol en 1965
Fútbol en 1966